Funkiasläktet (Hosta) är ett släkte i familjen sparrisväxter med cirka 45 arter. Släktet beskrevs av den österrikiske botanikern Leopold Trattinnick 1812 och förekommer främst i Japan, men även i östra Ryssland, Korea, och Kina. Släktet hör till de mest populära trädgårdsväxterna och odlas för sina vackra blad. Tusentals sorter har framkommit inom trädgårdsodlingen. Släktet är lite udda och isolerat systematiskt. Det har flyttas mellan flera olika familjer och även fått bilda en egen familj, funkiaväxter (Hostaceae).

Funkiasläktets arter är fleråriga örter med kraftiga jordstammar som ibland bildar utlöpare. Bladen är talrika, basala och spiralställda med långa bladskaft. Blomställningen har några få reducerade blad och varje blomma har ett grönt eller vitt stödblad. Blommorna är tvåkönade och sitter ensamma (sällan 2-3) i klase på korta skaft. Kronan består av sex sammanvuxna hylleblad, den är vit eller violett, rör- till klocklik eller trumpetformad. Frukten är en trerummig kapsel.

Systematik 
Systematiskt är släktet svårt. Många av de tidigast beskrivna arterna har visat sig vara kulturväxter med okänt, ofta komplext ursprung och anses nu vara sorter, snarare än naturliga arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Referenser

Webbkällor 

Schmid, W.G. 2006. The Taxonomy of the Genus Hosta

And Evolutionary Placement. Hosta Library .

Tryckta källor 
Corneliuson, J. 2000. Växternas namn: vetenskapliga växtnamns etymologi: språkligt ursprung och kulturell bakgrund 

Walters, S.M. 1986. The European Garden Flora, Vol. 1. Pteridophyta; Gymnospermae; Angiospermae — Alismataceae to Iridaceae.

Noter

Externa länkar 

Hosta (Asparagaceae)